Jugoslaviska förstaligan i fotboll 1990/1991 vans av Röda stjärnan, och var sista gången som lag från Kroatien och Slovenien deltog. 1991 utropade de sig som självständiga från Jugoslavien.

Seger gav två poäng. Oavgjorda matcher gick till straffsparksavgörande, där segraren fick en poäng.

Första halvan avslutades den 19 december 1990 med den uppskjutna matchen i Split från omgång 17 mellan Hajduk Split och Röda stjärnan. Vårsäsongen började 17 februari 1991.

Incidenter
Politiska och etniska motsättningar skapade oroligheter på matchen mellan Hajduk Split och FK Partizan den 26 september 1990 på Poljud Stadium, då Hajduk Split-fans stormade planen i mitten av matchen, i ett försök att lyncha Partizanspelarna. Alla Partizanspelarna sprang för sina liv in till omklädningsrummet. Hemmafansen sjöng antiserbiska ramsor och satte eld på den jugoslaviska flaggan som vajade vid arenans flaggstång. De hissade sedan en då inofficiell kroatisk flagga. Partizan ledde med 2-0 då händelsen inträffade. Partizan tilldömdes sedan segern med 3-0.

Tabell

Skyttekung: Darko Pančev (Red Star) (34 mål)

Mästarna:
Röda stjärnan (tränare: Ljupko Petrović)

spelare (seriematcher/seriemål):
 Vlada Stošić (35/4)
 Miodrag Belodedić (34/1)
 Stevan Stojanović (33/0) -målvakt-
 Darko Pančev (32/34)
 Vladimir Jugović (32/7)
 Ilija Najdoski (32/2)
 Duško Radinović (30/0)
 Robert Prosinečki (29/12)
 Dragiša Binić (27/14)
 Slobodan Marović (27/1)
 Refik Šabanadžović (26/0)
 Dejan Savićević (25/8)
 Siniša Mihajlović (14/1) köpt från FK Vojvodina i januari 1991
 Ivica Momčilović (13/0)
 Rade Tošić (11/0)
 Ljubiša Milojević (8/1)
 Goran Jurić (8/0) såld till Celta de Vigo i december 1990
 Goran Vasilijević (7/0)
 Dejan Joksimović (5/0)
 Ivan Adžić (4/1)
 Vladan Lukić (4/1)
 Enes Bešić (3/0)
 Milić Jovanović (3/0) -målvakt- Slaviša Čula (2/0)
 Duško Savić (2/0)
 Đorđe Aćimović (1/0)
 Aleksandar Ilić (1/0)
 Mitar Mrkela (1/0) såld till FC Twente tidigt hösten 1990
 Milorad Ratković (1/0)

Källor

Fotnoter

Externa länkar
RSSSF
Yugoslavian First Division 1990-91; by Jonathan Wilson, WSC, Juli 2007

Fotboll i Jugoslavien
Fotbollssäsongen 1990/1991
1990 i Jugoslavien
1991 i Jugoslavien